Avenue de la Libération peut faire référence à plusieurs avenues :

Congo-Kinshasa 
 l’avenue de la Libération à Lubumbashi.

France 
 l’avenue de la Libération à Nancy ;
 l’avenue de la Libération à Saint-Brieuc ;
 l’avenue de la Libération à Saint-Étienne.

Libération Avenue